Billen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Billen (1911–1979), deutscher Politiker (CDU)
 Gerd Billen (* 1955), deutscher Politiker
 Josef Billen (1933–2018), deutscher Germanist
 Matthias Billen (1910–1989), deutscher Fußballnationalspieler
 Michael Billen (1955–2022), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags

Siehe auch: Bilen